Il doppio del torneo di tennis Mercedes Cup 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Sandy Mayer e Andreas Maurer che hanno battuto in finale Fritz Buehning e Ferdi Taygan 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Tomáš Šmíd /  Sherwood Stewart (primo turno)
 Fritz Buehning /  Ferdi Taygan (finale)

 Kevin Curren /  Steve Denton (primo turno)
 Victor Amaya /  Tim Gullikson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Mercedes Cup 1983